Тачі (, ) — прізвище, поширене на Балканському півострові. Відомі носії:
 Алекс Тачі-Менса — ганський футболіст
 Мендух Тачі — північномакедонський політик
 Хамід Тачі — північномакедонський боєць і політик
 Хашим Тачі — президент і прем'єр-міністр Косова

Інше 
 Тачі — довгий, великий, дворучний японський меч